Sarah Cooper ist der Name folgender Personen:

* Sarah Cooper (Unternehmerin) (1848–1932), britische Unternehmerin
 Sarah Cooper (Fußballspielerin) (* 1969), australische Fußballspielerin
 Sarah Cooper (Fotografin) (* 1974), US-amerikanische Fotografin
 Sarah Cooper (Komikerin) (* 1977), jamaikanisch-amerikanische Autorin und Komikerin
 Sarah Brown Ingersoll Cooper (1835–1896), amerikanische Erzieherin und Philanthropin